Лидия Ивановна Кухаренко (17 февраля (3 марта) 1906, Цесарская Слобода — 10 марта 1971, Киев) — советский экономист и общественный деятель, доктор экономических наук (1952), профессор (1953). Депутат Верховного Совета УССР 4-6-го созывов. Член ЦК КПУ в январе 1949 — марте 1966 г.

Биография 
Родилась 17 февраля (3 марта) 1906 года в селе Цесарській Слободе (ныне Красная Слобода Черкасского района Черкасской области) (по другим данным — родилась в городе Санкт-Петербурге в семье рабочего).

В 1920-1926 годах училась в Черкасском педагогическом техникуме. Затем работала учителем в селе Цесарская Слобода Черкасской области. В 1926-1930 годах училась в Киевском институте народного образования. С 1931 года и до смерти работала в нем ассистентом, преподавателем, доцентом и профессором политической экономии. В 1932-1935 годах училась в аспирантуре, защитила кандидатскую диссертацию. С 1938 года — старший научный сотрудник Академии наук Украинской ССР.

Член ВКП(б) с 1939 года.

В 1940-1944 годах работала лектором отдела пропаганды и агитации ЦК КП(б) Украины, одновременно во время Великой Отечественной войны в 1942-1943 годах по поручению Партизанского штаба Украины находилась в тылу врага в партизанском соединении Алексея Федорова. С июня 1944 по 1950 год по совместительству работала директором Украинского (Киевского) филиала Центрального музея Владимира Ильича Ленина.

В 1950-1952 годах училась в докторантуре при Институте экономики АН УССР. В 1953-1971 годах — заведующая кафедрой политической экономии Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко.

В 1953-1964 годах была председателем правления Украинского республиканского общества «Знание». Избиралась делегатом XVI—XXII съездов Компартии Украины (на всех этих съездах ее избирали членом ЦК КПУ).

Умерла в Киеве 10 марта 1971 года. Похоронена на Байковом кладбище (участок № 21).

Научная и общественная деятельность 
В 1960-е годы на кафедре политэкономии руководила комплексной научной проблемой «Создание материально-технической базы социализма и коммунизма», лично работала над темами «Роль электрификации в создании материально-технической базы коммунизма» и «Социалистическое материальное производство и повышение его экономической эффективности в период перехода от социализма к коммунизму».

Была главным редактором коллективной монографии к 50-летию Октябрьской революции: «Экономические закономерности строительства коммунизма» и заместителем главного редактора коллективной монографии к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина «Ленинский план электрификации в действии», где написала раздел «Ленинский план электрификации страны и его значение для строительства социалистической и коммунистической экономики».

Работала ответственным редактором межвузовских научных сборников «Вопросы политической экономии». Руководила работой Объединенного Ученого Совета по защите докторских диссертаций по политэкономии Киевского университета, была членом Высшей аттестационной комиссии.

С 1964 года была членом редколлегии журнала «Вопросы экономики», с 1965 года — член редколлегии издательства «Высшая Школа», редактором «Вестника КГУ».

Автор более 50 научных работ. Среди них:

 «Великое содружество Ленина и Сталина» (1950);
 «Большая программа электрификации» (1951);
 «Великие сталинские стройки на Днепре» (1952);
 «Превращение Украины из аграрной в могучую индустриально-колхозную республику» (1959);
 «Действенность пропаганды» (1960);
 «Экономические законы и развитие социалистического производства» (1969) и другие.

Награды 
 Заслуженный деятель науки УССР (с 1966 года; за весомый вклад в развитие экономической науки).
 орден Ленина (1948),
 орден Красного Знамени (1943),
 орден Трудового Красного Знамени (1959),
 Медаль «Партизану Отечественной войны» 1 степени,
 Медаль «За трудовую доблесть» (1949),
 чехословацким «Боевым крестом»,
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Украинской ССР (за подготовку кадров в Киевском университете).

Примечания

Источники

Ссылки 
 Економічний факультет Київського національного університету імені тараса Шевченка
 Кухаренко Лідія Іванівна

Выпускники Киевского университета
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Женщины-учёные
Кавалеры ордена Ленина
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Кавалеры ордена Красного Знамени
Награждённые медалью «За трудовую доблесть»
Родившиеся в 1906 году
Родившиеся 3 марта
Преподаватели Киевского университета
Умершие 10 марта
Умершие в 1971 году
Умершие в Киеве
Похороненные на Байковом кладбище
Партизаны Великой Отечественной войны
Экономисты Украины
Родившиеся в Черкасском районе
Члены ЦК КП Украины